Bezděz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bezděz (ort), 
 Bezděz (berg), Liberec, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar